Wehner ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Namensträger 
 Adrian Wehner (* 1982), deutscher Handballspieler
 Anton von Wehner (1850–1915), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Arthur von Posadowsky-Wehner (1845–1932), deutscher Politiker
 Bernhard Wehner (1909–1995), deutscher Kriminalbeamter, SS-Hauptsturmführer und Autor
 Bruno Wehner (1907–1974), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Burkhard Wehner (* 1946), deutscher Staats- und Gesellschaftswissenschaftler, Ökonom und Schriftsteller
 Carl Wehner (1838–1912), deutscher Flötist und Komponist
 Christian Friedrich Wehner (1775–1862), deutscher Politiker, Bürgermeister von Chemnitz
 Eduard Lyonel Wehner (1879–1952), deutscher Architekt
 Ernst Wehner (1894–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Wehner (1898–1970), deutscher Politiker (SED)

 Gerd Wehner (1941–2018), deutscher Politikwissenschaftler
 Gottfried K. Wehner (1910–1996), deutscher Physiker
 Greta Wehner (1924–2017), deutsche Sozialarbeiterin
 Günter Wehner (1906–2002), deutscher Chemiker, Metallurg und Physiker

 Harry von Posadowsky-Wehner (1869–1923), deutscher Offizier

 Herbert Wehner (1906–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Wehner (* 1952) deutscher Politiker (Linkspartei), MdL Sachsen
 Hugo Wehner (* 1946) deutscher Segler und Autor
 Jochen Wehner (1936–2020), deutscher Dirigent, Produzent und Arrangeur
 Johann Andreas Wehner (1785–1860), deutscher Pädagoge, Moorkommissar und Diplomat
 Johanna Wehner (* 1981), deutsche Regisseurin
 Josef Wehner (1856–1942), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Hessen-Nassau
 Josef Magnus Wehner (1891–1973), deutscher Schriftsteller und Bühnenautor
 Karl Wehner (1875–1957), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden
 Kay Wehner (* 1971), deutscher Fußballtorhüter
 Klaus Wehner (1942–1993), deutscher Maler
 Markus Wehner (* 1963), deutscher Journalist
 Martin Wehner (* 1945), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Nikolaus Wehner (1901–1942), deutscher Politiker (NSDAP)
 Oliver Wehner (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Matthias Wehner (1583–1612), deutscher Jurist
 Ralf Wehner (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler
 Roland Wehner (1935–2006), deutscher Physiker
 Rüdiger Wehner (* 1940), deutscher Biologe
 Rudolf Wehner (1908–1980), deutscher Widerstandskämpfer und Parteifunktionär (SPD/KPD/SED)
 Stefan Wehner (* 1970), deutscher Physiker
 Stephanie Wehner (* 1977), deutsche Physikerin und Informatikerin
 Thorsten Wehner (* 1967), deutscher Politiker (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Walter Wehner (* 1949), deutscher Autor
 Werner Wehner (* 1945), deutscher Fußballspieler

 Wolfgang Wehner (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 William Wehner (1847–1928), deutschamerikanischer Unternehmer
 Willy Wehner (* 1922), deutscher Neuerer

Siehe auch 

 Weener, Ort im Landkreis Leer, Niedersachsen
 Waehner
 Wehnert, Familienname

Familienname